Scoop steht für:
 Scoop (Journalismus), eine exklusive Meldung im Journalismus 
 Scoop (Album), ein Album von Pete Townshend
 Scoop – Die Aufreißer, eine kanadische Fernsehserie
 Scoop – Der Knüller, ein Film von und mit Woody Allen
 Scoop (Roman), ein Roman von Evelyn Waugh aus dem Jahr 1938
 eine Lufthutze in einer Motorhaube
 eine Mobile App und ein Ridesharing-Dienst der Firma Scoop Technologies, Inc.

Scoop ist der Familienname folgender Personen:
 Fatman Scoop, US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent und Radiomoderator

Siehe auch